Broghammerus — род крупных неядовитых змей из семейства Ложноногие. Выделены из рода настоящие питоны в 2004 году. Назван в честь Штефана Брогхаммера, немецкого герпетолога и заводчика питонов, а также автора книги «Ball Pythons: Habitat, Care, and Breeding» (2004).

Внешний вид и строение 
Общая длина представителей этого рода может достигать 10 метров. Голова вытянутая, сжатая с боков. Туловище крепкое, мощное, стройное. Окраска жёлтая, светло-коричневая, оливковая или бурая различного оттенка. Вдоль головы и туловища располагаются тёмные или светлые пятна различной формы и размера.

Образ жизни 
Населяют тропические леса, предгорья, влажные местности. Активны ночью. Питаются млекопитающими, птицами, рептилиями.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи. Самка откладывает от 10 до 80 яиц.

Распространение 
Обитают в юго-восточной Азии.

Виды

Ссылки 
 http://reptile-database.reptarium.cz/advanced_search?submit=Search&genus=Broghammerus

Примечания 

Питоны
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии